Virals steht für:

 Virals – Nur die Tote kennt die Wahrheit, US-amerikanisches Jugendbuch von Kathy Reichs (2010)
 Virals – Tote können nicht mehr reden, zweites Buch von Kathy Reichs (2011)